Computabilitat: Reducció (complexitat), transformació d'un problema computacional en un altre problema.
 Ecologisme: Reducció, una de les tres R de la llei de les tres R
 Gastronomia: Reducció (gastronomia), procés culinari 
 Literatura: Reduccions. Revista de poesia, revista dedicada a la poesia 
 Matemàtiques:
 Reducció a l'absurd, mètode indirecte de demostració 
 Reducció d'ordre, tècnica utilitzada per resoldre equacions diferencials ordinàries de segon ordre.
 Música: Reducció (música), procés i resultat de reescriure una composició musical 
 Química:
 Reducció, procés electroquímic 
 Reducció de Clemmensen, tipus de reacció química
 Història: Reduccions o Missions jesuïtes a Amèrica